

Fiction 

 Wolf Pack, série télévisée américaine.

Sport 
 Wolf Pack de Hartford, une franchise professionnelle de hockey sur glace.
 Wolf Pack du Nevada, un club omnisports universitaire de l'Université du Nevada, à Reno
 Wolfpack de Toronto, un club canadien de rugby à XIII, de la ville de Toronto.

Crime 
 Wolf Pack (organisation criminelle).

Jeu vidéo
 Wolfpack, un jeu vidéo de NovaLogic, sorti en 1990 sur Amiga, Atari ST et DOS.

Militaire
 Wolfpack, tactique d'attaque en meutes des U-Boote de la Kriegsmarine de la Seconde Guerre mondiale.

Musique 
 Wolfpack, un duo de disc jockeys.

Homonymie de clubs sportifs